Ilkonsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ilkonsaari, Pielavesi, 
 Ilkonsaari, Mäntyharju, 
 Ilkonsaari, S:t Michel, 
 Ilkonsaaret, 

Robotskapade Finlandförgreningar